DNAJC6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 913 амінокислот, а молекулярна маса — 99 997.

Кодований геном білок за функціями належить до шаперонів, гідролаз, протеїн-фосфатаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, ацетиляція.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки